Seznam polkov z zaporedno številko 97.

Seznam 
 Pehotni
 97. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 97. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 97. pehotni polk (Wehrmacht)
 97. strelski polk (ZSSR)
 97. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 97. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 97. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 97. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi